Артюр Мейер (,  — , ) — французский журналист, один из крупнейших деятелей французской прессы конца XIX и начала XX веков.

Происходил из небогатой еврейской семьи, его дед был раввином; впоследствии перешёл в католичество. Свою карьеру начал секретарём у актрисы и натурщицы Бланш д’Антиньи, затем был журналистом в Revue de Paris. В 1869 году был назначен начальником кабинета префекта департамента Эр. После падения Второй империи находился в оппозиции к республике и вёл деятельную кампанию в пользу принца Луи-Наполеона, но после смерти последнего (1879) перешёл в лагерь монархистов, считался одним из крупнейших общественных деятелей подобных взглядов.

Основал ряд журналов и газет. Став сотрудником Gaulois и Paris-journal, к 1870 году завладел в первой контрольным пакетом акций, в 1879 году полностью выкупил Gaulois, с 1882 года наладив её ежедневный выпуск; в скором времени объединил Paris-journal, Gaulois и Clairon в одну газету Gaulois монархической направленности (в ЭСБЕ ошибочно указывалось, что он возглавил газету только в 1890-х годах). Эта газета имела тираж в 20—30 тысяч экземпляров, но пользовалась большим влиянием. С июня 1897 по август 1914 года к ней выходило еженедельное воскресное приложение, где печатались фельетоны.

В 1888 году агитировал за идею генерала Жоржа Буланже о реставрации монархии и был против пересмотра дела Дрейфуса (по всей видимости, считая его виновным); вместе с тем выступал против возможной защиты военных-фальшивомонетчиков. Скандальную известность получила дуэль Мейера с Эдуардом Адольфом Дрюмоном после выхода книги Дрюмона «Еврейская Франция»: Мейер счёл себя оскорблённым упоминаниями себя в этой книге. 5 июня 1882 года совместно с работавшим с ним карикатуристом и скульптором Альфредом Гревеном открыл музей восковых фигур в Париже, действующий поныне как Музей Гревен. В 1890 году вместе с герцогом Люинь предпринял неудачную попытку организовать прохождение во Франции военной службы Филиппа Орлеанского.

Его мемуары «Что я видел своими глазами» (; 1911) и «Что я могу сказать» (; 1912) имели большой успех; в них имеются две главы, затрагивающие еврейский вопрос: «Дрейфусарство» и «Антисемитизм». В них он связывал антисемитизм с Третьей республикой, объявившей, по его мнению, войну католицизму, и призывал евреев поддерживать монархизм. В 1914 году в парижском Театре Буфф была поставлена единственная написанная им пьеса. Был также известен как библиофил, заказывавший художникам рисунки для своих изданий тех или иных выдающихся произведений, чтобы сделать такие издания уникальными.

Примечания

Ссылки 
 Статья в Nordisk Familjebok
 

Журналисты Франции
Монархисты Франции
Библиофилы Франции
Основатели музеев Парижа